Наньга́н () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Здесь размещаются органы власти провинции Хэйлунцзян.

История 
Район занимает часть территории исторического Харбина. После оккупации Маньчжурии Японией в 1932 году район стал местом компактного проживания японцев. В качестве административной единицы район был образован в 1949 году.

Административное деление 
Район Наньган делится на 18 уличных комитетов (в городе Харбин), 1 посёлок и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Наньган граничит со следующими административными единицами:
 Район Даоли (на западе)
 Район Даовай (на севере)
 Городской уезд Шуанчэн (на юге)
 Районы Пинфан и Сянфан (на востоке)

Достопримечательности 
 Никольский собор
 Покровская церковь
Библиотека провинции Хэйлунцзян

Ссылки 
 

Районы Харбина